Бреза (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бреза, Жюстин (род. 1996) — французская биатлонистка, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира 2015 и 2016 годов.
 Бреза, Тадеуш (1905—1970) — польский писатель, журналист и дипломат.

 Населённые пункты
 Бреза — деревня в Верхней Лужице, коммуна Гёда, Германия.
 Бреза — деревня и община района Наместово, Жилинского края, Словакия.